Three Chords and the Truth — дебютный студийный альбом американской кантри-певицы и автора-исполнителя Сары Эванс, изданный 1 июля 1997 года на студии RCA Nashville.

Реакция общественности 
Альбом был назван одним из лучших кантри-альбомов года и включён в списки лучших по итогам года такими изданиями как The Washington Post, Billboard, Dallas Morning News, и Country Music People . Альбом был номинирован на многие награды, включая номинацию Academy of Country Music в категории «Top New Female Vocalist». Видео было поставлено режиссёром Susan Johnson и номинировано в категории «Country Video of the Year» на церемонии 1998 Music Video Production Association и в категории «Best New Clip» на церемонии 1997 Billboard Music Video Awards. Кроме того, Эванс была названа Country America’s «Ten To Watch In 1998/Top 10 New Stars Of 1998».
Альбом получил положительные отзывы от музыкальных критиков и интернет-изданий, например, таких как Allmusic и New Country.

Песня «Three Chords and the Truth» была исполнена Сарой Эванс в 1997 году на церемонии награждения British Country Music Awards Show.

Список композиций

Чарты

Альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 
 

Кантри-альбомы
Альбомы RCA Records
Альбомы Сары Эванс
Дебютные альбомы 1997 года